Альянс Премьер-лиги 1980-81 — 2-й сезон Альянса Премьер-лиги Англии.

В Альянсе Премьер-лиги играли как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Альянс Премьер-лиги являлся пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже четырёх дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Альянса Премьер-лиги боролся с вылетевшими командами из Четвёртого дивизиона за избрание в Футбольную лигу.

«Олтрингем» защитил свой титул и является единственной командой в истории Футбольной Конференции, которая смогла это сделать, но это было до автоматического перехода чемпиона в Футбольную лигу, поэтому клуб так и остался играть в этом дивизионе, проиграв выборы в Футбольную лигу.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Вышедшие команды
 Фрикли Атлетик

Вылетевшие команды
 Реддич Юнайтед

Турнирная таблица

Выборы 
«Олтрингем» второй раз за два первых сезона, как победитель Альянса Премьер-лиги, выиграл право претендовать на избрание в Футбольную лигу, чтобы заменить одну из четырёх команд в нижнем Четвёртом дивизионе Футбольной лиги сезона 1980/81. Голосование прошло следующим образом:

В результате «Олтрингему» не удалось быть избранным в члены Футбольной лиги.

Ссылки 
 Официальный сайт

1980
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1980 году
Спорт в Великобритании в 1981 году